

Geografie 
Middelkoop (plaats), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Vijfheerenlanden

Personen 
Matwé Middelkoop (1983), een Nederlands tennisser
Willem Middelkoop (1962), een Nederlands publicist en voormalig presentator
André van Middelkoop (1940, een Nederlands voormalig wielrenner
Eimert van Middelkoop (1949), een Nederlands politicus namens de ChristenUnie
Ruud van Middelkoop, oud-Tweede Kamerlid